Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 104001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 lutego 2000 do 27 maja 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

104001-104100

104101-104200

104201-104300

104301-104400

104401-104500

104501-104600

104601-104700

104701-104800

104801-104900

104901-105000

Przypisy 

Lista planetoid 104001-105000